Хэдли Гэмбл (англ. Hadley Gamble; род. 1982) — американская телеведущая, сотрудница корпункта телеканала CNBC в столице Объединённых Арабских Эмиратов городе Абу-Даби.

Биография 
Хэдли родилась в 1982 г. в городе Ноксвилл.

Училась в средней школе Холлс в округе Нокс в штате Теннесси.

Критика 
После участия Хэдли в октябре 2021 года в качестве одного из интервьюеров президента В. В. Путина на международном форуме «Российская энергетическая неделя 2021», её внешний вид  подвергся критике государственных СМИ в России, что по мнению The Daily Beast было попыткой отвлечь внимание от заданных Гэмбл вопросов.

Ссылки 
 Густерин П. Очаровашка Хедли. Красивая женщина в понимании В.В. Путина // ЦентрАзия.

Примечания 

Журналистки США
Родившиеся в США
Родившиеся в 1982 году
Тележурналисты США